La palabra japonesa  significa "central". Por lo general se aplica en ciudades, en edificios, o rutas de transporte medianos. 

Puede referirse:
 , barrios en diversas ciudades de Japón,
 Chūō, ciudad en la prefectura de Yamanashi,
 Chūō, antiguo pueblo de la prefectura de Kumamoto,
 Chūō, antiguo pueblo de la prefectura de Okayama,
 Línea Chūō, líneas de ferrocarril con este nombre,
 Autopista Chūō, autopista que conecta Tokio y Nagoya,
 Universidad Chūō, en Tokio.